Jana-Gana-Mana és l'himne nacional de l'Índia. La lletra va ser escrita en bengalí per Rabindranath Tagore, Premi Nobel de literatura.

Lletra

Controvèrsia 
La composició va ser cantada per primera vegada durant una convenció del Congrés Nacional Indi a Calcuta el 27 de desembre de 1911, dies després de la coronació de Jordi V del Regne Unit (el líder que decideix el destí de l'Índia). La premsa britànica va informar-ne afirmant erròniament que la cançó era per donar la benvinguda a o en honor a l'Emperador, però la confusió va sorgir a la premsa índia ja que una cançó diferent, "Badshah Humara", escrita per Rambhuj Chaudhary, va ser cantada en la mateixa ocasió en elogi de Jordi V. Posteriorment a la mort del monarca el mateix Tagore va aclarir que en realitat l'havia escrit en honor a Déu.

Referències

Vegeu també 
 Amar Shonar Bangla, himne nacional de Bangladesh, escrit també per Rabindranath Tagore

Himnes nacionals
Composicions en mi bemoll major
Símbols de l'Índia